You kan som auktorsförkortning betyda:

 Hailu You
 Ping You

Robotskapade auktorsförkortningar